Hedmark steht für:
 Hedmark, norwegische Provinz

Hedmark ist der Familienname folgender Personen:
 Lennart Hedmark (* 1944), schwedischer Zehnkämpfer und Speerwerfer
 Martin Hedmark (1896–1980), schwedischer Architekt